Esterkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Esterkamp (* 1978), US-amerikanischer Basketballspieler
 Steven Esterkamp (* 1981), US-amerikanischer Basketballspieler